Тембенчи — река в Красноярском крае России, правый приток Кочечума. Длина реки составляет 571 км. Площадь водосборного бассейна — 21 600 км².
Средний расход воды — 252 м³/с.

Берёт начало на Плато Путорана между хребтами Промысловым и Оёгонда на высоте выше 553 метров над уровнем моря. Течёт в пределах Среднесибирского плоскогорья через отдалённые, малонаселённые горные области с очень суровым климатом, где нет растительности, кроме мхов, лишайников и трав. В верховье река Тембенчи протекает через несколько озёр. Замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание снеговое и дождевое. Половодье с конца мая, за май — июнь проходит около 60 % годового стока реки. Впадает в реку Кочечум на Плато Сыверма, в 50 км севернее посёлка Тура. Высота устья — 145 м над уровнем моря.

Гидрология

Примечания 

Бассейн Нижней Тунгуски
Реки Эвенкийского района